Средиполье () — село,
Градижский поселковый совет,
Глобинский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5320655404. Население по переписи 2001 года составляло 187 человек.

Географическое положение 
Село Средиполье находится в 7-и км от левого берега Кременчугского водохранилища (Днепр),
в 2-х км от села Лозки и в 4,5 м от пгт Градижск.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Примечания